Simona Lewandowská (* 4. srpna 1999) je česká televizní a filmová herečka.

Životopis 
Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a poté byla přijata na DAMU na obor herectví činoherního divadla. Její první televizní rolí byla Ema Rytířová v seriálu Ordinace v růžové zahradě; zde účinkovala ve svých sedmnácti letech. V roce 2021 ztvárnila Petru Holcerovou, jednu z nejvýraznějších studentek, v seriálu Pan profesor.

Její filmový debut přišel ve snímku Zlatý podraz, kde si zahrála se svým tehdejším přítelem Zdeňkem Piškulou.

Filmografie

Odkazy

Reference

Literatura 
 KACEROVSKÁ, Soňa. Simona Lewandowská: Jako divák mívám chuť vlítnout na jeviště. Styl: pro ženy, příloha Práva. Borgis, 24. leden 2023, ročník 18, čís. 4, s. 10–13. Dostupné online [cit. 2022-01-24]. . [Rozhovor o předpovídání počasí, moderování, hereckých rolích, předsudkách, modelingu, zděděných vlastnostech a výběru partnerů]

Externí odkazy 
 
 
 Simona Lewandowská: Nový cirkus mě vždy dostane do kolen

České herečky
Narození v roce 1999
Narození 4. srpna
Žijící lidé
Ženy